Dahlhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Dahlhoff (* 1936), deutscher Botschafter
 H. Dieter Dahlhoff, deutscher Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre
 Heinrich Dahlhoff (1882–nach 1934), deutscher Lehrer, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Johannes Diederich Dahlhoff, Küster und Organist im Kirchendienst von Dinker, Musiksammler im 18. Jahrhundert, siehe Sammlung Dahlhoff
 Maximilian Dahlhoff (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dahlhof
 Dalhoff